Meseberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Meseberg, Osterburg – ort, Osterburg, Sachsen-Anhalt, 
 Meseberg Niedere Börde – ort, tidigare kommun, Niedere Börde, Sachsen-Anhalt,